Anton Beulwitz ist der Name folgender Personen: